Осетин — село в Адамовском районе Оренбургской области. Входит в состав Адамовского поссовета.

География 
Село расположено недалеко от районного центра — Адамовки.

Население

Примечания 

Населённые пункты Адамовского района